Presupposizione (diritto)
 Presupposizione (linguistica)

Altri progetti